Slovo česnek má více významů:
 česnek – český rodový název většiny druhů rodu Allium, jednoděložných rostlin z čeledi amarylkovité (Amaryllidaceae), obsahující přes 500 druhů, mimo jiné např.:
česnek kuchyňský – druh zeleniny 
česnek medvědí
česnek žlutý

 Česnek (příjmení)
 Vojtech Česnek (1912–1998) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSČ

Podobné výrazy 
 Csesznek [česnek] – vesnice v západním Maďarsku
 Csesznek (hrad) – hrad ve stejnojmenné vesnici v západním Maďarsku